KFQ steht für:
 Kreditfinanzierungsquote, Anteil der Kredite an den Ausgaben einer Gebietskörperschaft

kfq steht für:
 Korku (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien

Abkürzung